Aboutaleb ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Aboutaleb Talebi (1945–2008), iranischer Ringer
 Ahmed Aboutaleb (* 1961), niederländischer Politiker (PvdA)

Siehe auch:
 Abu Taleb
 Abu Talib
 Aboutalebi